Steigberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Steigberg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Steigberg (Ellwangen), Weiler im Stadtteil Röhlingen von Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Anhöhen:
 Steigberg (St. Ingbert) (306 m), Anhöhe in St. Ingbert, Saar-Pfalz-Kreis, Saarland

Steigberg ist ein Familienname:
 Uli Steigberg (1923–1987), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher